Mariental (Nedersaksen), een plaats in Duitsland
Mariental (Namibië), een plaats in Namibië